Милош Јанковић се може односити на:

 Милош Јанковић (Чачак, 1994), српски кошаркаш,
 Милош Јанковић (Београд, 1963), српски књижевник,